Ван ден Бе́рге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван ден Берге, Маринюс (1900—1972) — нидерландский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Ван ден Берге, Пьер (1933—2019) — американский социолог, социальный антрополог и африканист, сторонник и пропагандист социал-биологизма.
 Ван ден Берге, Фриц (1883—1939) — бельгийский художник, писавший свои работы преимущественно в импрессионистском и экспрессионистском стилях.
 Ванденберге, Гарри (род. 1960) — канадский кёрлингист, чемпион мира. См. также 
 Ван ден Берг
 Ванденберг